Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Francisco Cerúndolo ha sconfitto Camilo Ugo Carabelli con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Hugo Dellien (semifinale)
  Andrej Martin (primo turno)
  Francisco Cerúndolo (campione)
  Tomás Martín Etcheverry (primo turno, ritirato)

  Zdeněk Kolář (secondo turno) 
  Fernando Verdasco (quarti di finale) 
  Facundo Mena (secondo turno) 
  Camilo Ugo Carabelli (finale)

Qualificati 

  Pedro Cachín (semifinale)
  Gonzalo Villanueva (primo turno)
  Cristian Rodríguez (secondo turno)

  Matías Franco Descotte (primo turno) 
  Juan Carlos Prado Angelo (primo turno) 
  Diego Hidalgo (primo turno)

Lucky loser 

  Michel Vernier (primo turno)

Wildcard 

  Federico Zeballos (primo turno)
  Boris Arias (primo turno)

  Murkel Dellien (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Santa Cruz Challenger 2022